DC kan syfta på:

 DC – elektrisk ström som alltid har samma riktning, se likström
 DC – talet 600 med romerska siffror
 DC – en internationell tennisturnering för herrlandslag, se Davis Cup
 DC – ett protokoll för fildelning, se Direct Connect
  DC++ – en klientprogramvara för fildelning via kommunikationsprotokollet Direct Connect
 DC – en snabbgående dagtursbåt, se Daycruiser
 DC – en flygplansserie tillverkad av Douglas Aircraft
 DC – ett politiskt parti i Kroatien, se Demokratisk center
 DC – bokstavskombination för ett skottår som börjar en torsdag, se Söndagsbokstav
 D.C. – ett federalt distrikt som utgörs av USA:s huvudstad Washington, se  District of Columbia
 DC Comics – ett serieförlag
 DC Extended Universe – en amerikansk mediafranchise och delat fiktivt universum
 DC Leaks – en engelskspråkig/amerikansk webbplats, startad i juni 2016 
 DC Shoes – ett märke för skateboardskor
 DC Talk – en kristen hiphop-/rockgrupp
 DC United – en professionell fotbollsklubb i Washington, D.C.
 DC Universe Online – ett MMORPG-spel baserat på DC Comics universum
 Augustin Pyramus de Candolle – schweizisk botaniker (1778-1841) (Signerade även DC. ibland.)